Boente steht für:

 Boente, ein Ort am Jakobsweg in der Provinz A Coruña der Autonomen Region Galicien in Spanien
 Villa Boente, ein Baudenkmal in Recklinghausen

Boente ist der Familienname folgender Personen:
 Dana Boente (* 1954), US-amerikanischer Jurist und United States Attorney

Siehe auch:
 Bönte